Molnár József (1950. július 18. – 2012. március 28.) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
1994-ben lett a legfelső szintű labdarúgó-bajnokság játékvezetői keretének tagja. Bemutatkozó bajnoki mérkőzése, a Ferencvárosi TC–Veszprém (2–0) találkozó volt. Az aktív élvonalbeli szerepléstől 1996-ban a Zalaegerszeg–Stadler (2–0) összecsapás irányításával búcsúzott. Első ligás mérkőzéseinek száma: 13

Források 
 
 Nemzeti Sport – 1999. január 17.
 Molnár József adatbankja. focibiro.hu (Hozzáférés: 2020. július 19.)

1950-ben született személyek
2012-ben elhunyt személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők